Соревнования по гандболу на летних Олимпийских играх впервые появились на Играх 1936 в Берлине и включались в программу каждых последующих Игр с 1972 года в Мюнхене. Первоначально в соревнованиях участвовали только мужские команды, женские турниры проводятся с Игр 1976 в Монреале.

В 1936 году соревнования проводились по гандболу на траве, в остальные годы — по современному варианту гандбола.

Призёры соревнований

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт (после 2021 года)

Страны

Мужчины

Женщины

Символические сборные

Мужчины

Женщины

Примечания

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по гандболу

Ссылки 
 Гандбол на Олимпийских играх

Виды спорта на летних Олимпийских играх